Alexander Avancini (n. 1980) – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Augusto Avancini (1868-1939) – politico e commerciante italiano
 Avancinio Avancini (1866-1939) – scrittore e giornalista italiano
 Nicola Avancini (1611-1686) – scrittore, docente e gesuita italiano